Mr oder Mr. steht als Abkürzung für:
 Mister (deutsch: Herr), im englischsprachigen Raum verwendete Anredeform für Männer
 Marathi, indische Sprache, nach ISO 639-1
 Magister, akademischer Grad, veraltete Abkürzung

MR steht als Abkürzung für:
 Air Mauritanie, ehemalige staatliche mauretanische Fluggesellschaft, nach dem IATA-Code
 Costa Rica, nach dem ICAO-Code
 DSB MR, eine Triebwagenbaureihe der Dänischen Staatsbahn
 Euregio Maas-Rhein, Europaregion im Grenzraum Belgien/Deutschland/Niederlande um die Städte Aachen, Lüttich und Maastricht
 Magnet-Resonanz, siehe Magnetresonanztomographie
 Madras Railway, ehemalige indische Eisenbahngesellschaft, die von 1845 bis 1907 existierte
 Magyar Rádió, öffentlich-rechtliche ungarische Hörfunkgesellschaft
 Main-Rheiner, Online-Dienst der Rhein Main Presse
 Marginal Revenue, englisch für Grenzerlös
 Marine-Rundschau, deutsche Militärfachzeitschrift
 Märkische Regiobahn, ehemalige Marke der Ostseelandverkehr GmbH
 Märkischer Ruderverein e. V., gegründet am 31. Oktober 1901 in Berlin zur Förderung der Wanderruderei
 Maschinenfabrik Reinhausen, mittelständisches Unternehmen
 Maschinenring, Vereinigung landwirtschaftlicher Betriebe
 Master of the Rolls präsidiert dem Zivilsenat des britischen Berufungsgerichts (Civil Division of the Court of Appeal in the UK)
 Mathematical Reviews, Datenbank von Zusammenfassungen mathematischer Aufsätze und Veröffentlichungen
 Mauretanien, nach ISO 3166-2:MR
 Mauritius-Rupie
 Medien und Recht, juristische Fachzeitschrift
 Medizinalrat, verschiedene Amtsbezeichnungen für Ärzte
 Meet Record, Veranstaltungsrekord eines Leichtathletikturniers
 Memory Recall, Speicherinhalt abrufen (eine Taschenrechner-Funktion)
 Menntaskólinn í Reykjavík, ältestes isländisches Gymnasium
 Midland Railway, ehemalige britische Eisenbahngesellschaft, die von 1844 bis 1922 existierte
 Miltenberger Ring, Dachverband Schwarzer Studentenverbindungen
 Mineralokortikoidrezeptor, nukleärer Rezeptor
 Ministerialrat, in Deutschland und Österreich Amtsbezeichnung von Beamten bei obersten Behörden des Bundes und der Länder
 Mixed reality, Vermischung natürlicher und künstlicher (computererzeugten) Wahrnehmung
 Mouvement Réformateur, französischsprachige belgische liberale Partei
 Münchener Rück, Kurzform von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
 Relative Molekülmasse
 Myka, Relocate, US-amerikanische Metalcore-Band

Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Mirdita (auslaufend)
 Deutschland: Landkreis Marburg-Biedenkopf
 Großbritannien: Manchester
 Niederlande: Motorräder
 Türkei: Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis
 Turkmenistan: Mary welaýaty, Provinz

mr steht als Abkürzung für:
 .mr, Top-Level-Domain des Staates Mauretanien in Westafrika
 Marathi, Sprachcode nach ISO-639-1

mR steht als Abkürzung für:
 milliOhm, oft auf Batterieladegeräten als Angabe des Innenwiderstandes, wenn das Zeichen  auf der Anzeige des Gerätes nicht dargestellt werden kann (R = Resistance).

Abkürzung